Ангерран (, ) — французское имя:
 Картон, Ангерран (, ; ок. 1415 — ок. 1466) — французский художник авиньонской школы.
 Ангерран де Мариньи () — советник короля Франции Филиппа IV Красивого.
 Ангерран I (граф Эно) (, ; ум. ок. 875/880) — граф Гента, Куртре и Турне 853—866, граф Эно 870—880.
 Ангерран I де Понтье (ум. ок. 1045) — граф Понтье.
 Ангерран I де Куси (; около 1042—1116) — граф Амьена (с 1085), сеньор Бова, Куси, Марля и Фера.